Отто Доннер (, ; 1835—1909) — финский -угрофиновед и ; отец Кая Доннера.

Биография 
Отто Доннер родился 15 декабря 1835 года в городе Коккола Вазаской губернии на побережье Ботнического залива.

Поучив соответствующее образование, О. Доннер с 1875 по 1905 год занимал должность профессора санскрита и сравнительно-исторического языкознания в Гельсингфорском университете (ныне Хельсинкский университет).

В 1883 году Доннер, вместе с Иоганном Рейнгольдом Аспелином, Августом Алквиста, Элиасом Лённротом, Сакариасом Топелиусом и другими представителями финской интеллигенции основал в столице Финляндии Финно-угорское общество, а десять лет спустя стал его президентом. С 1886 по 1891 год от редактировал издаваемый ФУО журнал «Journal de la Société finno-ougrienne».

Профессор Доннер был одним из членов Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Помимо научной деятельности, Доннер активно участвовал и в политической жизни страны; в 1877—1905 гг. он был членом Сейма Финляндии, а с 1905 по 1908 год занимал пост . Его родным языком был шведский, но по убеждениям он был фенноманом.

Основные труды учёного касались области индоевропейского и финно-угорского языкознания; среди многочисленных работ изданных Доннером наиболее известны следующие: «Cosmogonie des Hindous comparée à celle des Finnois» (1865); «Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen» (1874—1884); «Die gegenseitige Verwandschaft der finnisch-ugrischen Sprachen» («Acta Societatis scientiarum fennicae», 1880, том XI); «Sur les Contrées de la Russie autrefois occupées par les Finnois» («Acta Societatis scientiarum fennicae», 1875); «Lieder der Lappen» (с финским и немецким переводами, 1876).

Отто Доннер умер 17 сентября 1909 года в Гельсингфорсе.

Его сын Кай пошёл по стопам отца и тоже посвятил свою жизнь науке.

Примечания

Литература 
 
 Otto Donner  // Nordisk familjebok.

Ссылки 

 
 Otto Donner in 375 humanists — 26 April 2015. Faculty of Arts, University of Helsinki .

Фенноманы
Министры образования Финляндии
Депутаты сейма Великого княжества Финляндского
Иностранные члены Американского философского общества